Татьяна (Аршагуль) Касымовна Наурызбаева (; 24 мая 1948, , КазССР, СССР — 30 августа 1998, ) — советский и казахский , доцент искусствоведения, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан (1992).

Биография 
Родился 24 мая 1948 года в г. Шымкент

В 1969 году с отличием окончила Алма-Атинский государственный театральный и художественный институт, в том же году поступила в аспирантуру Московского государственного института театра и искусства (ГИТИС) и окончила его в 1971 году. (курсы народного артиста РСФСР, профессора Г. Г. Конского и заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора О. В. Андровской).

С 1971 по 1993 год — преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры «Актёрское мастерство и режиссура» Алматинского государственного театрального и художественного института.

С 1993 по 1998 год — декан кафедры кафедры «Актёрское мастерство и режиссура» Алматинского государственного театрального и художественного института.

Является одним из самых выдающихся мастеров, ставших в своей педагогической деятельности около тридцати лет дипломными постановками, принесших новую волну режиссуре областного театра, способам повышения актерского мастерства.

Семья 
Отец — Касым Маханбетович Наурызбаев (советский партийный работник).

Брат — Наурызбаев, Михаил Касымович (род. 1942) учёный, доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Республики Казахстан, лауреат Государственной премии РК.

Награды 
Указом президента Республики Казахстан от 19 ноября 1992 года присвоено почетное звание «Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген өнер қайраткері» (заслуженный деятель искусств Республики Казахстан) — за значительный вклад в развитие казахской сценической педагогики и общественную активность.

Нагрудный знак МОН РК «Отличник образования Республики Казахстан» и др.

Литература 

Выпускники Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова
Преподаватели Казахской академии искусств им. Т. К. Жургенова
Отличники образования Республики Казахстан
Заслуженные деятели искусств Казахской ССР